La última ola puede referirse a:

La última ola, película noruega de 2015 dirigida por Roar Uthaug.

 La última ola, película australiana de 1977 dirigida por Peter Weir.